Garncarsko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka
 Garncarsko – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory